Коулсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коулсон, Аманда — британский боксёр, серебряная медалистка чемпионата Европейского Союза в весе до 63 кг (2006, 2007) и до 66 кг (2008).
  (1887—1953) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бруклин Доджерс».
  — канадский певец, лауреат премии «Джини» за песню в составе группы Voices in Public (1999).
  (1879—1901) — британский солдат, участник Второй англо-бурской войны, кавалер Креста Виктории (посмертно).
 Коулсон, Д’Арси:
  (1908—1996) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Филадельфия Квакерз».
  (1936—2020) — канадский саночник, участник Олимпийских игр (1968).
  (1929—1999) — кенийский игрок в хоккей на траве, участник Олимпийских игр (1956).
  (род. 1994) — ирландский регбист, игрок турнира «Про 14» в составе клуба «Коннахт» и турнира «Топ 14» в составе «Гренобля».
 Коулсон, Джесс (в замужестве — Пьясецки; род. 1990) — британская бегунья, обладатель Кубка Европы по бегу на 10 000 м в командном первенстве (2015) и победитель полумарафона Усти-над-Лабема (2019).
 Коулсон, Джон:
  (1909—1997) — британский дипломат, посол Великобритании в Швеции (1960—1963), генеральный секретарь Европейской ассоциации свободной торговли (1965—1972).
  (1910—1990) — британский химик, обладатель медали Джорджа Дэвиса Института инженеров-химиков (1973).
  (ур. Уэллонс; род. 1933) — американская писательница-фантастка и редактор, лауреат премии «Хьюго» за фэнзин (1965), жена Роберта Коулсона.
  (1916—1987) — британский игрок в боулз, чемпион Англии (1959) и Британских островов (1960).
 Коулсон, Кристиан (род. 1978) — английский актёр.
 Коулсон, Линдси:
  (род. 1960) — британская актриса, лауреат Британской премии в области мыльных опер за драматическую роль (2000).
 Коулсон, Линдси — британский басист, участник блюз-рок-группы King King, лауреат Британской блюзовой премии (2013—2014, 2016).
 Коулсон, Питер (род. 1942) — американский киномонтажёр, номинант на премии BAFTA (1997, 2001, 2003) и «Эмми» (1996, 2002).
  (1928—1999) — американский писатель-фантаст, лауреат премии «Хьюго» за фэнзин (1965), муж Джуаниты Коулсон.
 Коулсон, Тимоти — каратист с Каймановых Островов, бронзовый медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в весе свыше 80 кг (2002).
 Коулсон, Ханна — британский игрок в хоккей на траве, финалистка Кубка чемпионата Англии в составе клуба «Клифтон» (2018).
 Коулсон, Хэйден (род. 1998) — английский футболист.
 Коулсон, Чарльз Альфред (1910—1974) — британский химик, математик и религиозный писатель.
  (1828—1893) — британский общественный деятель, президент Конгресс союзов (1881).
  (род. 1968) — британский журналист и политтехнолог, главный редактор газеты News of the World (2003—2007).

 Бенни-Коулсон, Росс — нидерландский регбист, игрок национальной сборной.

См. также